Михаил Евреинов:
 Евреинов, Михаил Григорьевич (1805—1871) — генерал-лейтенант, управляющий Петергофскими дворцами.
 Евреинов, Михаил Григорьевич (1883—1969) — советский электротехник, академик ВАСХНИЛ (с 1948).